Furiosa ist ein angekündigter australischer Endzeit-Actionfilm von Regisseur George Miller, der am 23. Mai 2024 in die deutschen und am darauffolgenden Tag in die US-amerikanischen Kinos kommen soll. Es handelt sich um ein Prequel zum Film Mad Max: Fury Road (2015), in dem die Vorgeschichte der titelgebenden Figur Furiosa erzählt wird. In der Hauptrolle wird Anya Taylor-Joy zu sehen sein.

Handlung 
Als die Welt untergeht, fällt die junge Furiosa einer Biker-Horde des Warlords Dementus in die Hände, die mit Immortan Joe um die Vorherrschaft in der Einöde kämpft. Zwischen den Fronten muss sich die junge Kriegerin vielen Prüfungen stellen, während sie gleichzeitig einen Weg nach Hause sucht. Der Film umfasst eine Zeitspanne von 15 Jahren.

Produktion

Entstehung, Stab und Besetzung 

Ein erstes Skript zu Furiosa hatte Regisseur George Miller bereits vor Drehbeginn zu Mad Max: Fury Road fertiggestellt, um den Darstellern und dem Filmstab genügend Hintergrundinformationen über die Figur geben zu können. Nach der Veröffentlichung des Films äußerte sich Miller, dass er nicht abgeneigt sei, die Vorgeschichte von Furiosa in zukünftigen Filmen zu erkunden. Noch im selben Jahr kamen Berichte auf, nach denen Miller zusammen mit Furiosa-Darstellerin Charlize Theron an einem Prequel über die einarmige Kämpferin arbeite. In der Folge geriet die Arbeit am Film jedoch aufgrund von Differenzen zwischen Miller und Warner Bros. ins Stocken, sodass sich der Regisseur erst im Juli 2019 erneut zum Projekt äußerte, dabei allerdings bekräftigte, dass der Film höchstwahrscheinlich kommen werde. Im Mai 2020 wurde schließlich offiziell bestätigt, dass sich das Prequel Furiosa in Produktion befinde, Theron die Rolle allerdings nicht erneut verkörpern werde. Laut Miller habe man zwar in Erwägung gezogen, Theron digital zu verjüngen, sich letztendlich aber dafür entschieden, die Rolle mit einer jüngeren Schauspielerin neu zu besetzen.

Im Zuge der Ankündigung wurde die Rückkehr von Szenenbildner Colin Gibson und Kameramann John Seale verkündet; letzterer wurde später allerdings durch Simon Duggan ersetzt. Das Drehbuch wurde gemeinsam von Miller und Nico Lathouris geschrieben, während Miller und Doug Mitchell über ihre australische Produktionsfirma Kennedy Miller Mitchell als Produzenten fungieren. Zum weiteren Kreativteam hinter dem Film gehören Filmeditorin Margaret Sixel, Tontechniker Ben Osmo und Visagistin Lesley Vanderwalt, die allesamt für ihre Arbeit an Mad Max: Fury Road mit dem Oscar ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus ist P. J. Voeten als Regieassistent und Guy Norris als Second-Unit-Regisseur sowie Stunt Coordinator tätig. Junkie XL wird erneut als Filmkomponist fungieren.

Für die Hauptrolle der Furiosa wurden zunächst unter anderem Anya Taylor-Joy und Jodie Comer gehandelt, ehe sich Taylor-Joy im Oktober 2020 die Rolle sicherte. Neben ihr sollten auch Chris Hemsworth als Antagonist und Yahya Abdul-Mateen II der Hauptbesetzung angehören. Im November 2021 ersetzte Tom Burke Abdul-Mateen, der das Filmprojekt aufgrund von Terminproblemen verlassen musste. Mit Drehbeginn wurde die Rückkehr von Nathan Jones und Angus Sampson als Immortan Joes Sohn Rictus Erectus und The Organic Mechanic aus Mad Max: Fury Road bekannt. Durch Setbilder wurde zudem die Beteiligung von Ian Roberts und Mark Wales sowie der Familie von Hemsworth, darunter seine Ehefrau Elsa Pataky, sein Vater und seine drei Kinder, öffentlich.

Dreharbeiten 
Nach Angaben der Associated Press handelt es sich bei Furiosa um den größten Film, der jemals in Australien gedreht wurde. Die australische Premierministerin Gladys Berejiklian gab dazu an, mindestens 350 Millionen australische Dollar würden in die lokale Wirtschaft investiert werden und rund 850 Arbeitsplätze entstehen. Vom Bundesstaat New South Wales bekam das Filmprojekt eine finanzielle Unterstützung in Höhe von rund 175 Millionen australische Dollar und von der australischen Bundesregierung einen Steuernachlass in Höhe von 40 %. Aufgrund weiterer Senkungen sollten erste Actionszenen bereits Ende 2021 gedreht werden; nach der Rücknahme dieser Nachlässe wurde von diesem Vorhaben allerdings abgesehen.

Regisseur George Miller bestätigte im Mai 2022, dass Second-Unit-Regisseur Guy Norris in Australien – unter anderem in Hay, Silverton und Broken Hill – mit ersten Filmaufnahmen begonnen hat. Der offizielle Drehstart mit Kameramann Simon Duggan erfolgte am 1. Juni 2022; zu den Drehorten in New South Wales soll unter anderem die Region westlich von Sydney zählen. Anfang Juli 2022 diente die Halbinsel Kurnell als Kulisse, wo im Zuge der Filmaufnahmen verschiedene Steampunk-Fahrzeuge zum Einsatz kamen. Chris Hemsworths Kostümierung umfasste eine rote Perücke samt Bart, während Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy am Filmset einen Greenscreen-Handschuh tragen musste, durch den in der Postproduktion die Handprothese von Furiosa eingefügt werden konnte. Obwohl die Schauspielerin zum Zeitpunkt der Dreharbeiten keinen Führerschein hatte, führte Taylor-Joy ihr Stuntszenen mit Fahrzeugen selbst aus. Im August 2022 musste die Produktion aufgrund einer SARS-CoV-2-Infektion von Miller unterbrochen werden, ehe die Filmaufnahmen Ende Oktober 2022 abgeschlossen wurden.

Die Arbeit an den visuellen Effekten soll in einer neugebauten Niederlassung des britischen VFX-Unternehmens DNEG in Sydney erfolgen.

Veröffentlichung 
Furiosa sollte ursprünglich am 22. Juni 2023 in die deutschen und am darauffolgenden Tag in die US-amerikanischen Kinos kommen. Später wurde der US-Starttermin auf den 24. Mai 2024 verschoben. In Deutschland soll der Film bereits am Tag zuvor in den Kinos anlaufen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2024
Australischer Film
Actionfilm
Endzeitfilm
Dystopie im Film